V crosse peut être :
 la lettre v crosse ou v de ronde  ;
 la lettre v crosse ou v crochet droit .